

Patronyme 

 Alexandre Legrand-Gossart (1780–1845), négociant et industriel charbonnier belge.
 André-Marie Gossart (1889-1961), syndicaliste enseignant français. 
Jean-René Gossart (1946-), acteur français.
 Ernest Gossart (1837-1919), conservateur de la Bibliothèque royale de Belgique.
 François-Henri Gossart (1769-1846), pharmacien, chimiste et industriel belge.